Lucaciu:
 Vasile Lucaciu (1852, Apa, Comitatul Sătmar  1922, Satu Mare), un preot greco-catolic român
 Colegiul Național Vasile Lucaciu, o instituție de învățământ în Baia Mare
 Adina Lucaciu (* 1980, Focșani), o actriță română
 Adriana Lucaciu
 Marcel Lucaciu, vezi Măeriște

Vezi și 
 Lucaci
 Lukács

Nume de familie românești